Here Be Monsters – album di Ed Harcourt del 2001
 Here Be Monsters – album dei Motorpsycho del 2016